Южный Крест может означать:
 Южный Крест — созвездие южного полушария неба.
 «Южный Крест» — парусно-винтовой барк, на котором была осуществлена Британская антарктическая экспедиция (1898—1900).
 «Южный крест» — рекордный самолёт (Fokker F.VII) совершивший в 1928 году перелёт из США в Австралию.
 «Южный Крест» — аргентинская аэробатическая группа.